Buganvilia é o segundo álbum da banda brasileira Penélope. Foi lançado originalmente em 2001. Seus destaques foram "Ciranda da Bailarina" e "Caixa de Bombom".

O disco teve produção de Tom Capone, arranjo de sopros por Carlos Malta, música inédita de Herbert Vianna feita especialmente para a banda e release assinado por Lulu Santos. O álbum foi aclamado pela crítica e eleito como um dos 5 melhores discos do ano pelo Jornal do Brasil.

Faixas
"Filme da Alma"
"Caixa de Bombom"
"+ Plus + Nada Melhor pra Mim"
"Continue Pensando Assim"
"Ciranda da Bailarina"
"A Menor Distância Entre Dois Pontos"
"Junto ao Mar"
"Um Quarto para as Horas"
"Oportuno Silêncio"
"Não Vou Ser Má"
"O Mundo é a Minha Colcha"
"Olhos Caramelos"
"Buganvilia"

Álbuns de rock
Álbuns de 2001